В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 2-6, 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Відсутня
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Террі Фелпс (чвертьфінал)
  Кейт Гомперт (3-тє коло)
  Робін Вайт (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)

 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Енн Генрікссон (1-ше коло)
 Габріела Сабатіні (фінал)
 Анна Айвен (1-ше коло)
 Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Моллі Ван Ностранд (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships